Алексей Очкин:
 Очкин, Алексей Дмитриевич (1886—1952) — советский хирург, доктор медицинских наук, профессор
 Очкин, Алексей Яковлевич (1922—2003) — советский писатель, кинорежиссёр, повторивший на Курской дуге подвиг Александра Матросова. Примечания